Tennis – sport
 Tennis – gruppo musicale statunitense fondato nel 2010
 Tennis – album musicale del 1980
 Tennis – videogioco per Atari 2600 del 1981
 Tennis – videogioco per NES del 1984
 Tennis – videogioco per computer del 1984
 Tennis – rivista sportiva statunitense fondata nel 1954